Бохолт () — коммуна в провинции Лимбург. По состоянию на 1 января 2018 года население составляет 13.085 человек. Площадь составляет 59,34 км² при плотности населения 221 чел. / км ².

Коммуна 
С 1977 года к коммуне Бохолт относится бывшая коммуна Каулиль ().

Один из центров деревни - Реппель, где святой Виллиброрд предположительно в 7 веке построил церковь. До конца 18-го века церковь относилась к аббатству Эхтернах.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт 

Коммуны провинции Лимбург (Бельгия)